Die ITF WTT W100 Suzhou 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Suzhou. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 15. bis 20. Oktober 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die ITF WTT W100 Suzhou 2019 fand am 14. und 15. Oktober 2019 statt. Von den teilnehmenden 32 Spielerinnen haben sich folgende 8 Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Suzhou (Anhui)